Кумга́н (куман) — узкогорлый сосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой, применявшийся в Азии в основном для умывания и мытья рук, исходя из традиции отправления естественных потребностей на исламском Востоке. Кумганы изготавливались из глины или из металла (латуни, серебра).

В России появился с XVI—XVII веков. При этом изменилось его назначение: кумган стал посудой для напитков, прообразом квасника.

См. также 
 Афтафа
 Кувшин

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание кумгана из глины
 Описание и изображение кумгана из жёлтого металла
 Кумган 1890 года

Посуда